

Edifici 
 Palazzo Morosini del Pestrin – palazzo di Venezia
Palazzo Morosini Brandolin – palazzo di Venezia
Palazzo Morosini Sagredo – palazzo di Venezia
Palazzi Da Mula Morosini e Centani Morosini – palazzi di Venezia
 Scuola navale militare "Francesco Morosini" – scuola navale con sede a Venezia
Villa Cecchini Morosini – villa veneta in comune di Venezia
 Villa Morosini Lucheschi Valforte – villa veneta a Colle Umberto
 Villa Morosini Cappello – villa veneta sede del municipio di Cartigliano
Centro Tecnico Piermario Morosini – centro sportivo di Isola Vicentina

Marina militare italiana 
 Francesco Morosini (S 508) – ex , ceduto dagli Stati Uniti all'Italia nel 1960.
 Francesco Morosini – incrociatore ausiliario della Regia Marina
 Francesco Morosini – sommergibile della Regia Marina

Persone

Famiglie 

 Morosini – famiglia del patriziato veneziano

Calciatori 
 Leonardo Morosini (1995) – calciatore italiano
 Piermario Morosini – calciatore italiano (1986-2012)

Dogi della Repubblica di Venezia 
 Domenico Morosini – doge 1148-1156
 Marino Morosini – doge 1249-1253
 Michele Morosini – doge 1382
 Francesco Morosini – doge 1688-1694

Reali 

 Tomasina Morosini (1250-1300) – regina d'Ungheria
Costanza Morosini (1250-1300) – regina di Serbia

Religiosi 
Alfredo Peri-Morosini (1862-1931) – vescovo cattolico svizzero
Emma Morosini (n. 1924) – pellegrina italiana
Gianfrancesco Morosini (1537-1596) – legato pontificio, cardinale e vescovo di Brescia
 Gianfrancesco Morosini (1644-1678) – patriarca di Venezia
 Giuseppe Morosini (1913-1944) – sacerdote e partigiano italiano fucilato a Forte Bravetta
 Pierina Morosini (1931-1957) – beata della Chiesa cattolica
 Giuseppe Fiorini Morosini (n. 1945) – vescovo cattolico italiano
 Tommaso Morosini (1170-1211) – Patriarca latino di Costantinopoli

Altri 
Dana Morosini Reeve (1961-2006) – cantante e attrice statunitense
 Emilio Morosini (1830-1849) – patriota italiano
Luigi Morosini (1894-1966) – generale italiano
Marino Morosini (...–1301) – nobiluomo italiano, conte di Ossero
Morosina Morosini (1545-1614) – dogaressa della Repubblica di Venezia dal 1595 al 1605
 Piergiorgio Morosini – magistrato italiano
Valeria Morosini – attrice italiana
Vincenzo Morosini (1511-1588) – politico italiano

Altro 
 Campo Santo Stefano o Campo Morosini – uno dei campi più vasti di Venezia